Carlo Stefano Anastasio Ciceri (1618–1694) – włoski, katolicki duchowny, kardynał. Biskup Como w latach 1680–1694.
 Francesco Ciceri (1848–1924) – włoski, katolicki duchowny. Biskup Pawii w latach 1901–1924.  
 Pierre-Luc-Charles Ciceri (1782–1868) – francuski scenograf.